Rádio Capibaribe Jovem Cap foi uma emissora de rádio brasileira sediada em Recife, capital do estado do Pernambuco. Operava no dial AM, na frequência 1240 kHz, e não manteve afiliações. Fundada em 1960, a Jovem Cap foi considerada por muitos a "Academia do Rádio", pois foi nela que muitos locutores do Pernambuco iniciaram a carreira. Seus estúdios, bem como seu parque de transmissão, eram sediados num quarteirão do bairro da Campina do Barreto (próximo ao Terminal de Cajueiro), onde no local está sendo construído um conjunto residencial.

História 
A rádio foi fundada em 1960 por antigos membros da Rádio Clube de Pernambuco: Arnaldo Moreira Pinto, Francisco Vita, Miguel Vita, Luiz Fernando Guedes Pereira, Jorge Pacheco Dantas Bastos, José Paulo Alimonda, Paulo Rangel Moreira, Roberto Antony Ian Shorto e o então arcebispo de Recife e Olinda, Dom Antônio de Almeida Morais Júnior. No início era uma rádio musical, passando em seguida para uma rádio eclética, com uma programação diversificada, realizando, inclusive, jornadas esportivas.

A partir da influência da Jovem Guarda nos anos 60, a Rádio Capibaribe passou a fazer uma programação dirigida ao público jovem, passando a se denominar Jovem Cap e transmitindo programas com os ídolos jovens como Wanderléa, Martinha, Roberto Carlos e outros. Já nos anos 70, sua programação voltou a ser musical e mais eclética, com MPB e a internacional pop music, além da transmissão do futebol, Carnaval, Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e Vestibular. Nesse período, a Jovem Cap teve programas comandados por Luiz Carlos Magno, Reginaldo Rossi, Leonardo Sullivan e outros artistas.

Em suas últimas décadas, a programação passou a ser voltada para a prestação de serviços, interatividade com a participação dos ouvintes por telefone, cultura pernambucana e jornalismo.

Em meados de maio de 2017, a emissora encerrou suas atividades, deixando uma grande lacuna no dial pernambucano.

Locutores 
 Valdir Bezerra
 Nino Bezerra
 Jamil Gomes
 Ana Lucia Messeder
 Mineirinho
 Charles Andrade
 Billy Santos
 Jonas Filho
 Jota Santana
 Geraldo Freire  (Hoje na Rádio Jornal Pernambuco)                                            
Jota Menezes
Abel Lima
Rudy Barbosa
Valter Cavalcanti (Hoje na Rádio Web Veneza Capital)
Tadeu Maciel Regis
Michel François Cavani - 2008 (Comentarista político nos quadros autorais, tais como: GPS Político - Projeto Gente Ilesa) Hoje, instagram @saudejuridicape

Vinheta original da "Rádio Capibaribe"

ZYI 774

1240 kilohertz

Rádio Capibaribe

Recife, Pernambuco, Brasil

Ligações externas 
 

Estações de rádio fundadas em 1960
Estações de rádio extintas em 2017
Estações de rádio extintas do Brasil